Cet article liste les représentations diplomatiques du Bénin à l'étranger, en excluant les consulats honoraires.

Afrique 
 
 Addis-Abeba (ambassade)

Rabat (ambassade)

Abuja (ambassade)
Lagos (consulat général)

Amériques 

La Havane (ambassade)

 Washington (ambassade)

Asie 

 Riyad (ambassade)

Beijing (ambassade)

Tokyo (ambassade)
 
 Koweït ville (ambassade)

 Doha (ambassade)

Europe 

Paris (ambassade)

Moscou (ambassade)

Organisations internationales 
 Union africaine
 Addis-Abeba (Mission permanente)

New York (mission permanente à l'ONU)

Galerie

Notes et références

Article connexe 
Politique du Bénin

Lien externe 
Les représentations diplomatiques du Bénin

Politique étrangère du Bénin
Benin